Rzut młotem mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XII mistrzostw Europy w Pradze. Kwalifikacje rozegrano 1 września, a finał 2 września 1978 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant Związku Radzieckiego Jurij Siedych. W rywalizacji wzięło udział dwudziestu zawodników z jedenastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Minimum wynosiło 70,00 m.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rzut młotem mężczyzn